Polýdroso kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Polýdroso (ort i Grekland, Thesprotia), Epirus, 
 Polýdroso (ort i Grekland, Nomós Ártas), Epirus, 

Robotskapade Greklandförgreningar